Ramon Llull, een 13e/14e-eeuws Spaans schrijver, filosoof, dichter en theoloog
 Sergio Llull (1987), een Spaans basketbalspeler

Zie ook 
 Institut Ramon Llull, een organisatie ter bevordering van de Catalaanse taal en cultuur
 Premi Ramon Llull, een Catalaanse literatuurprijs